Niemcy:
 Landkreis Angermünde – nazwa byłego powiatu w latach 1818-1952
 Landkreis Angermünde – dawna nazwa byłego powiatu w latach 1952-1993

Zobacz też:
 Angermünde